Апратаксин
 aptX (aptX) — аудиокодек с алгоритмом сжатия данных.